Australian Open 2018 – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 10–14 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Szczęśliwe przegrane 
  Peter Polansky
  Matteo Berrettini

Drabinka

Pula nagród

Bibliografia 
 

Australian Open 2018
Australian Open – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn